Friedrichswille ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Friedrichswille, einst deutscher Name eines Stadtteils von Bytom in Oberschlesien, siehe Górniki (Bytom)
 Friedrichswille (Radlau) (Kolonia Biskupska), Ortsteil der Gemeinde Radlau, Woiwodschaft Oppeln
 Starościn, Dorf in der Gemeinde Kamionka, Woiwodschaft Lebus